Eigennaam

 Alvarez (geslacht)

Álvarez (achternaam)

Personen

Abraham Alvarez, een Amerikaans acteur
Alejandro Álvarez, een Chileens rechtsgeleerde, hoogleraar, diplomaat en rechter
Alvin Alvarez, een Mexicaans acteur
Antonio Álvarez Alonso, een Spaans componist
Antonio Álvarez Giráldez, een Spaans voetballer
Arturo Alvarez, een Amerikaans voetballer
Carlos Alvarez, een Amerikaans voetballer
Chico Alvarez, een Amerikaans jazztrompetist
Cristian Álvarez, een Argentijns voetballer
David Álvarez Vázquez, een Spaans voetballer
Eddie Alvarez, een Amerikaans worstelaar
Éder Álvarez Balanta, een Colombiaans voetballer
Edgar Álvarez, een Hondurees voetballer
Emilio Álvarez, een Uruguayaans voetballer
Enrique Álvarez, een Spaanse voetbaltrainer
Enrique Álvarez Costas, een Spaanse voetbaltrainer
Fadrique Álvarez de Toledo, een Spaans edelman
Fausto Álvarez, een Cubaans honkballer
Fernando Álvarez de Sotomayor, een Spaans schilder
Fernando Álvarez de Toledo, een Spaans edelman
Francisco Álvarez-Cascos, een Spaans politicus
Francisco Álvarez Martínez, een Spaanse kardinaal
García Álvarez de Toledo, een Spaans edelman
George Alvarez, een Amerikaans acteur
Germán Álvarez Beigbeder, een Spaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, een Spaans kardinaal
Griselda Álvarez, een Mexicaans schrijfster en politica
Heherson Alvarez, een Filipijns politicus
J. Álvarez, een Puerto Ricaanse muzikant
Juan Álvarez Benítez, een Mexicaans politicus
Juan Álvarez Mendizábal, een Spaans politicus en econoom
Julia Alvarez, een Amerikaans schrijfster
Kily Álvarez, een Equatoriaal-Guinnees voetballer
Koldo Álvarez, een Spaans voetballer
Leonel Álvarez, een Colombiaans voetballer
Lili de Alvarez, een Spaans tennisster en journaliste
Lola Álvarez Bravo, een Mexicaans fotografe 
Lorgio Álvarez, een Boliviaans voetballer
Luis Alvarez, een Amerikaans natuurkundige en nobelprijswinnaar
Luis H. Álvarez, een Mexicaans zakenman en politicus
Manuel Álvarez, een Mexicaans politicus
Manuel Álvarez Bravo, een Mexicaans fotograaf
María Fernanda Álvarez Terán, een Boliviaans tennisster
Mariano Alvarez, een Filipijns revolutionair leider
Mario Álvarez, een Spaans voetballer
Nancy Álvarez, een Argentijns triatlete
Óscar Álvarez, een Spaans voetballer
Oswal Álvarez, een Colombiaans voetballer
Pantaleon Alvarez, een Filipijns politicus
Pedro Álvarez de Toledo, een onderkoning van Napels
Pedro Álvarez Osorio, een Spaans edelman
Ricardo Álvarez, een Argentijns voetballer
Saúl Álvarez, een Mexicaans boxer
Sergio Álvarez, een Spaans voetballer
Víctor Álvarez, een Spaans voetballer
Walter Alvarez, een Amerikaans geoloog
Yeray Álvarez, een Spaans voetballer

Fictief personage
Dr. Alvarez, een personage uit de Bond-film Die another day
Nikki Alvarez, een personage uit de soapserie Santa Barbara

Geografie
Álvarez (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Atoyac de Álvarez, een plaats in de Mexicaanse staat Guerrero
General Mariano Alvarez (Cavite), een plaats in de Filipijnse provincie Cavite
Los Alvarez, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Villa de Álvarez, een plaats in Mexico
Villa de Álvarez (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Colima

Divers
Alvarez Kelly, een Amerikaanse western
Alvarezsaurus, een dinosaurus